Lešany is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Lešany (okres Prostějov), gemeente in okres Prostějov
 Lešany (okres Benešov), gemeente in okres Benešov